Tittensor ist der Familienname folgender Personen:

 Elliott Tittensor (* 1989), britischer Schauspieler
 Luke Tittensor (* 1989), britischer Schauspieler